Radikal est un magazine français traitant du hip-hop.

Liste des numéros

Voir aussi

Articles connexes 
 Cultures urbaines
 Hip-hop
 Rap
 Rap français

Notes et références 

Magazine musical français
Presse consacrée au hip-hop
Presse mensuelle disparue en France
Titre de presse créé en 1996
Titre de presse disparu en 2005